Bunium daucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Carl Haussknecht. Bunium daucoides ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
daucoides